Dependiendo del contexto, el término Pandora puede referirse a:

Astronomía 
 La luna Pandora del planeta Saturno;
 El asteroide (55) Pandora descubierto en 1858;

Cine y TV 
 Pandora y el holandés errante, una película de 1951 dirigida por Albert Lewin;
 Pandora, luna del planeta Polythemis en el universo ficticio que James Cameron creó para la producción Avatar;
 En Megaman ZX y Megaman ZX Advent, Pandora es la hermana de Prometeo, los primeros Megaman creados por Master Albert y castigados con una irreversible fusión con pedazos del Modelo W;
 En un capítulo de Danny Phantom, el "Fantasma de las cajas" logra apoderarse de la caja de Pandora, liberando los males que se encuentran dentro de ella. En este mismo episodio, aparece Pandora y otros personajes de la mitología griega;
 Pandora Hearts es un manga creado por Jun Mochizuki. Narra la historia de Oz Bezarius, un adolescente que intenta encontrar el sentido de un pecado que no comprende;

Geografía 
 Pandora, localidad en el estado estadounidense de Ohio;
 Arrecife Pandora, localizado en Australia;

Informática 
 Pandora FMS, una herramienta de software libre para monitorizar aplicaciones, servidores y todo tipo de parámetros de sistemas operativos y dispositivos hardware basados en TCP/IP;
 Pandora, proveedor de música en línea;
 Pandora TV, sitio web de distribución de videos de contenido generado por los anfitriones;
 Pandora, una consola portátil de videojuegos;
 En videojuegos Pandora es el nombre que recibe un sistema portátil fabricado por Craig Rothwell (CraigIX), Michael Weston (MWeston) y Michael Mrozek (EvilDragon) cuyo fin fundamental es emular consolas antiguas como Nintendo 64 y SNES. También pretende emular juegos de NDS y ordenadores;
 Pandora, personaje de la serie de videojuegos Guitar Hero;
 Pandora, planeta ficticio en el que se desarrolla el videojuego Borderlands;
 Pandora, una empresa parte de Interceptor Micro, una empresa europea desarrolladora y distribuidora de videojuegos.
 El profesor Layton y la caja de Pandora, videojuego desarrollado para Nintendo DS;

Literatura 
 Pandora, novela de Anne Rice;
 Pandora, personaje ficticio de DC Comics, causante de la Trinity War;
 La caja de Pandora, octavo álbum de la historieta Superlópez;

Mitología 
 Pandora, la primera mujer, en la mitología griega, hecha por Hefesto;
 La caja de Pandora es un mítico recipiente de la mitología griega, tomado de la historia de Pandora, la primera mujer, creada por Hefesto;
 Pandora, hija de Deucalión y de Pirra;
 Pandora, hija de Erecteo;

Música 
 Pandora, cantante sueca de música eurodance;
 Pandora, grupo de música pop mexicano;
 La Caja de Pandora (LCDP), un grupo de pop rock español;

Pornografía 
 Pandora Peaks, modelo y actriz pornográfica estadounidense;
 Pandora Dreams, modelo y actriz pornográfica estadounidense;

Zoología 
 Pandora, género de mariposas;
 Argynnis pandora, una mariposa grande, naranja, de la familia Nymphalidae;
 Mazama pandora, venado temazate de Yucatán;
 Gila pandora, una especie de peces de la familia de los Cyprinidae;

Otros 
 La Caja de Pandora, una editorial de juegos de rol española, hoy desaparecida;
 Pandora, personaje del anime y [manga [Saint Seiya o Los caballeros del zodiaco] que guarda similitudes simbólicas con el personaje mitológico;
 Pandora, fabricante y comercializador de joyas de Dinamarca;
 Die Büchse der Pandora, la caja de Pandora en idioma alemán, obra de teatro trágica;
 Epimeteo y Pandora, escultura exhibida en el Museo del Prado;
 Pandora, pintura al óleo de John William Waterhouse;
 Eva Prima Pandora,cuadro del pintor Jean Cousin el Viejo;